Staub steht für:
 Staub, fein verteilte feste Teilchen
 Hausstaub in der Umgangssprache
 Interplanetarer Staub, Materie aus dem Sonnensystem
 Interstellarer Staub, Teil des interstellaren Mediums
 Staub (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Staub (Kochgeschirr), Hersteller von gusseisernem Kochgeschirr, der zu Zwilling J. A. Henckels gehört

Staub ist der Name folgender

Orte:
 Staub (Gemeinde Königswiesen), Ortschaft von Königswiesen, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Staub (Gemeinde Pabneukirchen), Ortschaft von Pabneukirchen, Bezirk Perg, Oberösterreich

Publikationen:
 Staub, früherer Namen der Zeitschrift Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft
 Staub, einer der ältesten deutschsprachigen Kommentare zum Handelsrecht, 1893 von Hermann Staub begründet

StAuB steht als Abkürzung für:
 den Ständigen Ausschuss der Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz

Siehe auch:

STAUB